Бойовий хрест двох ступенів - проект бойової відзнаки УНР. Ним планувалось нагороджувати командирів,старшин і військовиків армії УНР, які проявили мужність під час бою. Військовики відзначені "Бойовим хрестом Республіки" отримували додатковий рік вислуги у разі авансування на новий старшинський чин. Їм надавалася відпустка подвійної тривалості, забезпечувався безкоштовний медичний догляд в лікувальних закладах чи на курорті. Одночасно, скорочувалася вислуга років для отримання пенсійного забезпечення за хрест 1-го ступення на 5 років, за хрест 2-го ступення на 3 роки. Нагороджені відзнакою отримували щорічну одноразову грошову виплату. Постанову про призначення нагороди мала б підписувати спеціально створена Рада, яка за проектом складалася з семи раніше нагороджених військовиків. До моменту появи цієї Ради, призначити нагороду міг лише Головний Отаман. Нагорода, додатково, підтверджувалася грамотою від Директорії. Днем появи цієї відзнаки визначено - 22 січня 1919 р.

Військові нагороди УНР